Monoschelobates är ett släkte av kvalster. Monoschelobates ingår i familjen Hemileiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Monoschelobates